Handelspark steht für:

 Einkaufspark, eine Agglomeration von Handelsbetrieben
dem Namen nach:
 Handelspark (Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Gewerbepark (Begriffsklärung)